Беллок () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Беллок () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Беллок, Хилэр (1870—1953) — писатель и историк англо-французского происхождения.